Ultimate Mortal Kombat 3 (сокр. UMK3; ) — компьютерная игра в жанре файтинг, разработанная и выпущенная компанией Midway в 1995 году. Первоначально игра появилась на аркадных автоматах, а затем на домашних игровых консолях. В этом обновлении более ранней игры Mortal Kombat 3 представлен оптимальный геймплей, а также присутствуют дополнительные персонажи и новые арены.

Позднее были выпущены версии для современных консолей, таких как Nintendo DS и PlayStation 2. Игра также доступна для Xbox 360 через сервис Xbox Live.

Сюжет 
Сюжет в игре тот же, что был и в Mortal Kombat 3. Разница лишь в том, что было добавлено несколько новых персонажей и сюжетных линий.

Геймплей 

Геймплей преимущественно остался таким же, как в МК3, но были добавлены новые элементы. Были представлены два новых игровых режима. Один из них получил название «Режим Битвы 2-на-2», который был похож на матчи на выносливость в первом Mortal Kombat, за исключением того, что в этом режиме все бойцы контролировались игроками. Был представлен ещё один новый режим — Турнир, в котором могло участвовать восемь игроков. Также из игры был убран «Режим Битвы 8-на-8», который был в МК3.

Теперь стало можно начинать комбо ударом рукой в прыжке, или ударом ногой в прыжке на месте. Это позволило добавить больше урона противнику и открыло новые возможности для проведения комбо. Некоторые персонажи получили новые комбо, а у некоторых урон от комбинаций был снижен. Также апперкоты, являющиеся частью комбо, больше не могут выкидывать противника на другие уровни, в отличие от обычных, у которых эта возможность сохранилась.

Некоторые персонажи получили новые приёмы. Страйкер получил приём «Быстрая стрельба», а задержка между бросками его гранат стала больше. Приём Кано «Пушечное Ядро» стало возможным применять двумя способами: обычным, как в Mortal Kombat 3, и по-диагонали. Лю Кан и Соня получили новые комбо, которые могут запускать противника в воздух, открывая возможность для проведения джагглов.

Некоторые движения персонажей были изменены для того, чтобы сбалансировать геймплей. Кабал больше не может выполнять приём «Земляная Пила» после раскручивания противника. Хотя большой разницы это не делает, так как любой приём, произведённый после «Земляной Пилы», может быть заблокирован. Саб-Зиро также стал менее сильным — в Ultimate Mortal Kombat 3 он больше не может ставить «Ледяного клона» вплотную к противнику, чтобы замораживать его прямо на месте. Если попытаться повести приём вплотную к врагу, то ледяная статуя не появится. Смоук больше не может выпускать гарпун после 4 ударов комбо. Также была исправлена графика самого приёма: в Ultimate Mortal Kombat 3 гарпун выстреливает из груди Смоука, в то время как в МК3 гарпун появлялся за спиной у киборга. Когда Шан Цзун джаглит противника файерболами, необходимо как минимум ещё два удара, прежде выпустить следующий файербол. Если выполнить удар ногой с разворота, находясь около границы арены, боец, который выполнил удар, отодвинется от края уровня при условии, что смотрел на него. Френдшип Сони из Mortal Kombat 3, в котором она глупо машет руками, был заменён. В Ultimate Mortal Kombat 3 Соня становится в победную стойку и на арене распускаются цветы.

Другие заметные отличия: воздушный бросок Сайракса уменьшает полоску энергии «Бег/Комбо», бросок Шивы активирует защиту от повреждений, приём Лю Кана «Велосипед» также уменьшает полоску энергии «Бег/Комбо», у Джакса стала больше задержка между выстрелами, и оба телепорта Сектора и Смоука стали точнее попадать во врага. Введена задержка между двумя последовательными телепортами, чтобы было невозможно делать их подряд, один за другим, тем самым не давая персонажу подняться.

В Ultimate Mortal Kombat 3 были и некоторые другие дополнения и изменения. Красный портал на экране Choose Your Destiny был заменён на синий. Появился дополнительный столбик с противниками, названный «Мастер». Таким образом, столбиков с бойцами, позволяющих выбирать уровень сложности и количество противников, стало четыре. В новом столбике были добавлены «Endurance Matches» (Матчи на выносливость), которые не появлялись в серии со времён МК1. В них игрок может сразиться сразу с тремя или двумя противниками за раунд. После прохождения игры или завершения режима «Турнир для 8 игроков» стал появляться новый экран «Потерянные Сокровища Шао Кана». На этом экране можно выбрать специальные поединки (битва против ниндзя, битва против секретных бойцов и т. п.), концовку персонажа, игру «Галага» или демонстрацию различных добиваний из игры. Ещё некоторые небольшие изменения в игре: Шао Кан объявляет имена бойцов, в которых трансформируется Цзун, и во время показа фотографий разработчиков одновременно с фотографией Дена Фордена проигрывается фраза «Toasty!!».

Некоторые элементы, которые были в Mortal Kombat 3, были убраны из Ultimate Mortal Kombat 3 для экономии места на носителе. Единственные биосы (описание биографии), которые есть в игре, — это биографии новых бойцов, появившихся в Ultimate Mortal Kombat 3: Китаны, Джейд, Скорпиона и Рептилии. Все биосы и портреты персонажей в полный рост, которые были в Ultimate Mortal Kombat 3, убраны. Биосы теперь выглядят, как изображение персонажа с версус-скрина и текст на фоне синего портала (задника, который используется на экране Choose Your Destiny). Концовки персонажей выглядят так же, как и Биосы, то есть портрет персонажа с версус-скрина плюс текст, вместо изображений, которые были в Mortal Kombat 3 (опечатка в концовке Синдел была исправлена). Картинки с текстом, объясняющие сюжет игры, также были убраны из Ultimate Mortal Kombat 3. Наконец, уровни «Банк» и «Улица» были полностью убраны из игры.

В Ultimate Mortal Kombat 3 интеллект противников был доработан. Несмотря на это, в исправленном интеллекте нашлись свои ошибки: если прыгать от противника назад и выполнять удар ногой в прыжке, то враг всегда будет стрелять магией. Используя Сектора или Смоука-киборга, этот недочёт можно использовать, чтобы победить оппонента с Чистой Победой или сделать сокрушительное комбо. Также, если во время боя всё время ходить взад и вперёд недалеко от противника, то тот будет повторять движения игрока весь раунд и никогда не станет атаковать. Эти ошибки сохранились также и в Mortal Kombat Trilogy.

Персонажи

Персонажи, вернувшиеся из МКII 
 Китана (Беки Гейбл) — беглая принцесса из Внешнего Мира, которая присоединяется к земным воинам в их борьбе с Шао Каном;
 Джейд (Беки Гейбл) — подруга Китаны, отправленная вместе с Рептилией на поиски бежавшей принцессы;
 Скорпион (Джон Тёрк) — воскрещённый  ниндзя, вырвавшийся из Преисподней, который не подчиняется никому;
 Рептилия (Джон Тёрк) — всегда верный Шао Кану, он отправлен на поиски Китаны вместе с Джейд, но в отличие от Джейд имеет приказ убить принцессу.

Персонажи, вернувшиеся из МК3 
 Сайракс (Сэл Дивита) — кибер-ниндзя из клана Лин Куэй, посланный убить Саб-Зиро;
 Сектор (Сэл Дивита) — кибер-ниндзя из клана Лин Куэй, посланный убить Саб-Зиро;
 Смоук (Сэл Дивита) — кибер-ниндзя из клана Лин Куэй, бывший союзник Саб-Зиро;
 Кабал (Ричард Дивицио) — бывший член клана «Чёрный дракон»;
 Ночной Волк (Сэл Дивита) — североамериканский индеец;
 Синдел (Лиа Монтелонго) — воскрешённая королева Эдении, находящаяся под контролем Шао Кана;
 Шива (модель, анимированная методом покадровой съёмки) — женщина из расы Шокан, телохранитель Синдел. Отсутствует в версиях для Sega Genesis и SNES;
 Страйкер (Майкл О'Брайан) — офицер из отряда по подавлению беспорядков;
 Джакс (Джон Парриш) — майор Специальных Сил США;
 Кано (Ричард Дивицио) — член клана «Чёрный дракон», который помогает Шао Кану в захвате Земли;
 Лю Кан (Эдди Вон) — чемпион Смертельной Битвы, который после вторжения Шао Кана на Землю оказался главной мишенью для отрядов истребителей Императора;
 Кун Лао (Энтони Маркес) — монах Шаолиня, который вместе с Лю Каном тренировал новое поколение бойцов для участия в турнире;
 Соня Блейд (Керри Хоскинс) — лейтенант Специальных Сил США;
 Саб-Зиро (Джон Тёрк) — бежавший ниндзя из клана Лин Куэй, младший брат оригинального Саб-Зиро;
 Шан Цзун (Джон Тёрк) — главный колдун Императора Шао Кана.

Скрытые персонажи 
 Милина (Беки Гейбл) — приёмная дочь Шао Кана и клон Китаны, воскрешённая Шао Каном. Открывается при помощи Ultimate Kombat code;
 Классический Саб-Зиро (Джон Тёрк) — воин клана Лин Куэй, старший брат Саб-Зиро из MK2, убитый Скорпионом во время событий первой части; Открывается при помощи Ultimate Kombat code.
 Эрмак (Джон Тёрк) — новый красный мужчина-ниндзя. Создан Шао Каном из душ убитых им воинов. Впервые появился в оригинальном первом Mortal Kombat вследствие сбоя палитры. Открывается при помощи Ultimate Kombat code. Предположительно, Эрмак появлялся из-за ошибки в игре, которая перекрашивала Скорпиона из жёлтого цвета в красный, а имя заменяла на сообщение об ошибке: «Error Macro» (имя Ermac является сокращением этого сообщения).;
 Классический Смоук (Джон Тёрк) — воин клана Лин Куэй, друг Саб-Зиро. Открывается, если выбрать Смоука-киборга и зажать все кнопки верхний удар рукой+бег+блок+высокий удар ногой+назад в начале боя;

Скрытые неиграбельные персонажи 
 Нуб Сайбот (Джон Тёрк) — бывший воин клана Лин Куэй и впоследствии перерождённый в Преисподней для служения Братству Тени. Этот персонаж вернулся в Ultimate Mortal Kombat 3 снова в виде ниндзя, а не закрашенного чёрным Кано, как это было в Mortal Kombat 3. Сразиться с ним можно при помощи Комбат Кода. На некоторых машинах, принадлежавших к версии WaveNet, которые находились в основном в Чикаго, при помощи специального кода можно было сыграть за Нуб-Сайбота. В версии Sega Genesis и SNES является играбельным.
 Рейн (Джон Тёрк) — новый пурпурный мужчина-ниндзя. Предал свою родину, Эдению, в ходе вторжения на Землю и служил Шао Кану, как один из его наёмных убийц. Появляется в демо-ролике в начале игры. В Ultimate Mortal Kombat 3 он скрытый персонаж, которого на самом деле в игре не существует. Но в версии Sega Genesis и SNES является играбельным.

Боссы и под-боссы 
 Мотаро (модель, анимированная методом покадровой съёмки) — кентавр, ставший новым генералом армии Шао Кана, руководящий вторжением на Землю;
 Шао Кан (Брайан Глинн, озвучен Стивом Ричи) — император Внешнего мира, предпринявший ещё одну попытку завоевать Земной Мир.
Все этих боссов можно приобрести с помощью чит-кодов. Один из них должен заработать.
1. A C ВВЕРХ B ВВЕРХ B A ВНИЗ
2. B A ВНИЗ ВЛЕВО A ВНИЗ C ВПРАВО ВВЕРХ ВНИЗ
3.C ВПРАВО A ВЛЕВО A ВВЕРХ C ВПРАВО A ВЛЕВО A ВВЕРХ

В версиях для Sega Genesis и SNES Рейн и Нуб Сайбот — играбельные персонажи, а Шивы в игре нет. Шао Кана и Мотаро нельзя выбрать для игры при помощи кода, так же, как и в режиме игры для 2 игроков (в версии Genesis боссами можно сыграть и с начала игры, применив специальные Game Genie коды).

Арены 
В игре присутствуют все основные арены из оригинального Mortal Kombat 3, кроме Банка и Спрятанного Портала (которые были полностью убраны из игры), Ultimate Mortal Kombat 3 включает в себя также несколько новых арен. В разных версиях Ultimate Mortal Kombat 3 эти арены носят разные имена, первым указано название из аркадной версии, далее названия арен из других версий Ultimate Mortal Kombat 3:

 Scorpion’s Lair / Hell (Логово Скорпиона / Ад) — на этом уровне есть также новое фоновое добивание, в котором противника можно скинуть в лаву.
 Jade’s Desert (Пустыня Джейд) — отсылка к концовке Сайракса, в которой он застревает в песке. Сайракс на заднем плане будет находиться, даже если игрок играет за Сайракса на этой арене.
 River Kombat / Waterfront (Речная Битва / Берег)
 Kahn’s Kave / Kave (Пещера Кана / Пещера)
 Scislac Busorez / Blue Portal / The Lost (Шцислак Бусорез / Синий Портал / Потерянный) — комбинация синего портала с экрана Choose Your Destiny, моста с арены The Pit 3 и гор с мостом из уровня The Pit 2 из МК2. Этот уровень добавляется в список арен, на которых идёт бой, когда все три секретных бойца на экране выбора игроков становятся открытыми. Scislac Busorez — анаграмма от Classic Sub-Zero. Это уровень появляется в UMK3 на Sega Genesis и SNES под названием The Lost, а также в Mortal Kombat Trilogy.
 Noob’s Dorfen (Укрытие Нуба) — явная переделка уровня The Balcony, теперь стала доступна для игры при помощи Комбат Кода, в отличие от МК3, где на этом уровне можно было подраться только во время битвы с Нуб-Сайботом. Noob’s Dorfen — анаграмма от Boon’s Forden.

До того, как игрок в любом режиме попадёт на арены из МК3, игра должна дважды пройти через все эксклюзивные для UMK3 арены. Jade’s Desert также занимает место уровня The Bank в цикле арен из МК3. Ошибочно музыка из уровня The Bank играет на арене Jade’s Desert, когда та появляется в цикле арен UMK3.

В Ultimate Mortal Kombat 3 противника можно выкинуть апперкотом на другой уровень. Схема внизу показывает на каких уровнях и куда можно выкинуть противника:

 The Subway → The Street (отсутствует в версии для Sega Genesis и SNES)
 Soul Chamber → The Balcony (отсутствует в версии для Sega Genesis и SNES)
 Scorpion’s Lair → Kahn’s Kave
 The Bank → The Rooftop (только в версии для Sega Genesis)

Ultimate Mortal Kombat 3 WaveNet-версия 
Ultimate Mortal Kombat 3 WaveNet — сетевая версия Ultimate Mortal Kombat 3. Тесты проходили только на территории Чикаго и Сан-Франциско. Эта версия включала некоторые дополнения, которые были доступны даже в игре не по сети. Игра использовала линию типа Т1 (Цифровой Сигнал 1), которая шла напрямую в штаб-квартиру Midway в Чикаго. Одна из причин, почему эта версия не получила широкой популярности, — это стоимость и редкость линий типа Т1 в то время. Игра была выпущена до того, как были представлены альтернативные способы широкополосной передачи данных. И в то время линии Т1 были единственным способом гарантированно создать широкополосную передачу данных в аркадных залах, хотя игра и не использовала полную пропускную способность кабеля. Мидвей финансировала стоимость кабеля, чтобы сделать автомат дешевле и привлекательнее для владельцев игровых залов.

Портированные версии

Sega Saturn 
Эта версия основана на версии Mortal Kombat 3 для Windows и PlayStation и имеет такую же графику и основные меню. Также в игре есть элементы из МК3 убраные в оригинальной версии игры. Уровень The Bank присутствует в этой версии. Шан Цзун получил возможность превращаться в Смоука-киборга, что было невозможно в оригинале. Секретных персонажей можно было открыть при помощи секретных опций, что делало не нужным ввод трёх различных кодов для открытия каждого бойца. Этот способ намного быстрее, тем более, что секретные бойцы не сохраняются открытыми после выключения приставки. Ультимейт Комбат Коды были укорочены до шести символов, вместо десяти.

Также в игре были некоторые другие отличия от оригинальной версии: было добавлено несколько новых Комбат Кодов, но некоторые Коды из аркадной UMK3 перестали работать. Нуб-Сайбот снова является закрашенным чёрным Кано в этой версии. Поскольку в игре нет ролика с демонстрацией геймплея, Рейн не появляется, однако секретное сообщение (открываемое при помощи Комбат Кода) «Рейн может быть найден на кладбище» всё ещё в игре. Просмотр Высшей Демонстрации добиваний может занять 30 минут, поскольку Saturn будет считывать информацию о каждом добивании с диска. Это приводит к остановке игры на время загрузки. Когда демонстрация происходит на уровне на котором есть анимация, бойцы останавливаются, а анимация продолжает работать.

Super Nintendo 
Из-за небольшого размера картриджа порт UMK3 для SNES претерпел существенные изменения в отличие от порта на Sega Saturn. Было добавлено новое добивание Brutality (новая форма добивания, которая позволяла игроку сделать очень длинную цепочку ударов после которой противник взрывался). Рейн и Нуб-сайбот впервые были сделаны доступными для игры персонажами, хотя они очень не сбалансированы и у них нет «полноценных» добиваний (бруталити и фоновые добивания — не в счёт). Милина, Ермак и Классический Саб-Зиро доступны для игры с самого начала. Мотаро и Шао Кан также могут быть открыты для игры, в режиме для двух игроков, но только один игрок может выбрать босса. Также в игру были включены четыре секретных меню, позволяющие радикально изменять геймплей.

Из-за ограниченных возможностей приставки страдает динамика игры: бойцы двигаются медленнее, чем в оригинальной версии для автоматов. Для того, чтобы уместить игру на картридж SNES большое количество содержимого было вырезано. Шао Кан больше не объявляет имена персонажей. Все уровни из МК3, кроме двух (The Rooftop и The Pit 3) отсутствуют. Эти два уровня используются только в битвах с боссами. Шива была убрана из игры, однако в режиме турнира «8 против 8», если использовать случайный выбор игроков, нажав «Вверх»+«Старт», вместо некоторых портретов персонажей будет появляться иконка с буквой «Е», которая по сути представляет Шиву. Все спрайты персонажей убраны из игры (вместо них появляются обрывки спрайтов от оружий других персонажей или точки), но большая часть её движений, включая Фаталити, работает. Большая часть её спецприёмов, особенно броски, будет приводить к вылету игры. Настоящее шоу глитчей. «Потерянные Сокровища Кана» содержат всего десять ячеек, вместо двенадцати. Уровень Hidden Portal на котором в Mortal Kombat 3 происходила битва со Смоуком существует в игре, но графика была заменена на синий портал с экрана Choose Your Destiny. Музыка на уровне та же, что и в Mortal Kombat 3. Получить доступ к этому уровню можно только с помощью Game Genie. Соня использует версию своего Френдшипа из МК3. Одно из Фаталити Скорпиона отличается от того, что было в аркадной версии игры — вместо того, чтобы призывать армию своих двойников, Скорпион переносит противника на уровень Scorpion’s Lair, где тот загорается и взрывается. Также в игре в отличие от версии для Sega Genesis нет биосов Милины, Классического Саб-Зиро и нет концовки Рейна.

Sega Mega Drive/Genesis 
Из-за ограниченных возможностей приставки графика и звук в этой версии хуже, чем в версии для SNES, однако скорость движения персонажей выше, чем на SNES, что делает игру по динамике ближе к оригинальной версии. Как и в версии для SNES Рейн и Нуб-сайбот доступны для игры. Мотаро и Шао Кана можно выбрать в режиме игры для двух игроков, используя секретные опции (а также боссов можно выбрать сначала игры при помощи Game Genie кодов). Милина, Ермак и Классический Саб-Зиро открыты для игры без введения кодов. Бруталити также включены в эту версию. Шан Цзун может превращаться в Смоука-киборга, Рейна и Нуб-сайбота, что невозможно в аркадной игре. В этой версии также есть миниигра Понг, названная МК4, которая уже появлялась в МК3 на Sega Genesis.

Из-за нехватки места на картридже некоторые элементы игры были убраны. Полностью убраны Animality, причем в секретных опциях, открывающихся с помощью кодов, при выборе функции «Добивание с одного удара» Animality присутствует в списке. Сокровища Шао Кана состоят из десяти ячеек, а не из двенадцати. Шао Кан больше не произносит имена бойцов. Некоторые уровни из МК3 отсутствуют, например The Balcony и The Street, поэтому при апперкоте на аренах The Subway и Soul Chamber противник никуда не вылетает. При этом, если вызвать кодовое меню с помощью специального чит-кода, в звуковом тесте игры можно услышать фоновую музыку одного из отсутствующих уровней игры, которую забыли убрать разработчики. Хотя уровень The Bell Tower убран, фоновое добивание от этой арены все ещё существует в коде игры и может быть выполнено. Режим на Выносливость (Endurance Mode) тоже остался в коде и доступ к нему можно получить с помощью Game Genie. Также в игре есть незаконченная версия Хамелеона, бойца, который впервые в законченном виде появился только в МКТ для PS1 и PC. Соня использует версию Френдшипа из МК3. Одно из Фаталити Скорпиона отличается от того, что было в аркадной версии игры — вместо, чтобы призывать армию своих двойников, Скорпион переносит противника на уровень Scorpion’s Lair, где тот загорается и взрывается. У Смоука-Человека те же движения, что и у Скорпиона, а фаталити как у Ермака — FATALITY 2.

Xbox 360 (Xbox Live Arcade) 
По сути это больше эмуляция игры, чем порт, поэтому в этой версии очень немного отличий от оригинала. Добавлена поддержка онлайн игры. Были созданы таблицы игроков, позволяющие видеть структуру сети. Размер экрана можно изменить между 4:3 и 16:9 для различных типов телевизоров. Достижения (Achievements) также были добавлены в игру.

Из-за путаницы игра была открыта для скачивания в пятницу вечером 20 октября 2006 года. Через 20 минут доступ к закачке игры был закрыт. Согласно Директору по планированию сервиса XBox Live Мейджеру Нельсону, было собрано внеплановое совещание, чтобы обсудить дату релиза игры, поскольку некоторые игроки уже успели заплатить за игру. Решение было принято выпустить игру в субботу утром, на четыре дня раньше срока намеченного релиза.

Game Boy Advance 

Ultimate Mortal Kombat 3 был также портирован на GBA под названием Mortal Kombat Advance. Список бойцов такой же, как и в версиях для SNES и Sega Genesis. Поскольку на GBA было на две кнопки меньше, чем использовались в обычном управлении УМК3, некоторые комбинации кнопок были изменены или объединены. Уровень жестокости в игре был сильно снижен, из-за более молодой фанбазы использующей GBA (несмотря на это игра получила рейтинг «М for Mature»). В этой версии Ultimate Mortal Kombat 3 крови меньше, чем в остальных.

У каждого персонажа (кроме Нуб-Сайбота и боссов) по одному Фаталити и Френдшипу. Трое скрытых могут быть открыты игроком в случае прохождения любого из столбика с бойцами, за исключением с уровнем «Новичок». Скрытые персонажи в игре: Шао Кан (столбик «Гранд Мастер»), Мотаро (столбик «Мастер»), Смоук-человек (столбик «Воин»).

Mortal Kombat: Armageddon 
Почти точный порт Ultimate Mortal Kombat 3 вошёл в состав первого диска Премиум Издания Mortal Kombat: Armageddon. Эта версия немного медленнее аркадной версии и некоторые приёмы и комбо работают менее эффективно, чем в оригинале. После открытия Ермака, Милины и Классического Саб-Зиро при помощи Ультимейт Комбат Кодов, эти персонажи не остаются открытыми после игры.

Из-за проблем с эмуляцией тело Смоука-человека становится полупрозрачным в первом поединке. После первого боя проблема исчезает.

Nintendo DS 
27 июня 2007 со-создатель МК Эд Бун официально подтвердил порт Ultimate Mortal Kombat 3 для приставки Nintendo DS, названный Ultimate Mortal Kombat. Игра почти точный порт аркадной версии и включает в себя возможность игры по Wi-Fi и Puzzle Kombat из Mortal Kombat: Deception. Игра была выпущена 12 ноября и получила рейтинг M for Mature.

Java/Мобильные телефоны 
Порт от EA Mobile, выпущенный в 2010 году. В игре 7 персонажей (Cайракс, Лю Кан, Скорпион, Саб-Зиро, Соня Блейд, Китана и секретный Шао Кан, открываемый при полном прохождении столбика Master, также есть возможность случайного выбора игрока), 5 арен и 3 уровня сложности. Из добиваний представлены только Фаталити и Бэбиалити. Добавлен режим практики, в котором можно драться с манекеном выбранного персонажа — он не контролируется, но после 5 секунд бездействия вашего персонажа, его энергия восстанавливается автоматически.

Apple iOS 
16 декабря 2010 года была выпущена версия для iOS. В игре присутствуют 13 классических бойцов (в обновлённой версии все бойцы), включая Скорпиона, Саб-Зиро и Соню Блейд, 10 классических арен, а также возможность сетевой игры через Wi-Fi или Bluetooth.Модели бойцов в игре заменены на 3D модели.

3DO Interactive Multiplayer 
Разрабатывался порт на эту консоль компанией New Level Software, он должен был выйти осенью 1996 года и издаваться должнен быть корпорацией Panasonic. Найденный прототип был готов на 10%, но полная версия игры так и не увидела свет.

Отзывы

Игра получила противоречивые отзывы критиков. Версия для Sega Saturn получила положительные отзывы, но игру критиковали за долгое время загрузок перед боями. Порты для Sega Genesis, Super Nintendo и Nintendo DS получили смешанные отзывы. Mortal Kombat Advance был резко раскритикован и фанатами и журналистами. Некоторые игроки утверждали, что сложность интеллекта противников возросла слишком сильно, по сравнению с Mortal Kombat 3, и что компьютерные оппоненты делают слишком длинные и сложные комбо. Редактор Ден Сюй из журнала Electronic Gaming Monthly дал игре первый в истории журнала рейтинг «0». Сейчас игра имеет рейтинг 34 % на Game Rankings и считается худшей в серии игр.
Рейтинг GameSpot «Best and Worst of 2006» назвал Ultimate Mortal Kombat 3 на Xbox 360 лучшим файтингом года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница игры на сайте EA
 Ultimate Mortal Kombat 3 на сайте Mortal Kombat Empire
 Ultimate Mortal Kombat 3 на сайте The Mortal Kombat Wiki

Компьютерные игры 1995 года
Компьютерные игры, разработанные в США
Mortal Kombat
Файтинги
Игры для аркадных автоматов
Игры для SNES
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для Game Boy Advance
Игры для Nintendo DS
Игры для PlayStation 2
Игры для Sega Saturn
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры для мобильных телефонов
Игры для J2ME
Игры для iOS
Игры для Android
Игры с оцифрованными спрайтами
Компьютерные игры, разработанные Midway Games
Компьютерные игры, изданные Midway Games
Компьютерные игры, разработанные Eurocom